Костолац има више значења:

 Костолац, градско насеље и седиште истоимене градске општине, град Пожаревац, Србија
 Село Костолац, насеље у градској општини Костолац, град Пожаревац, Србија
 ТЕ Костолац, термоелектрана у Србији
 ТЕ Костолац А
 ТЕ Костолац Б